Kristinehamn kan syfta på:

 Kristinehamns kommun – en kommun i Värmlands län 1971–
 Kristinehamn – en tätort i Värmland och centralort i Kristinehamns kommun 
 Kristinehamns stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1642–1970
 Kristinehamns församling – en församling i Östra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Kristinehamns kyrka – en kyrkobyggnad i Kristinehamns församling
 Kristinehamns distrikt – ett distrikt i Kristinehamns kommun och Värmlands län